Os Quatro Evangelhos – Espiritismo Cristão ou Revelação da Revelação é uma obra psicografada pela médium belga Émilie Collignon que, conforme os originais franceses, é de autoria dos espíritos dos quatro evangelistas, assistidos pelos apóstolos e por Moisés, tendo sido coordenada pelo jurisconsulto francês Jean-Baptiste Roustaing.

Foi publicada originalmente em Paris, em 1866, em três volumes, sob o título Les Quatre Évangiles – Spiritisme Chrétien ou Révélation de la Révélation, pela editora Imprimerie Lavertujon. O Tomo Primeiro possuía 494 páginas, o Tomo Segundo tinha 703 páginas, e o Tomo Terceiro, 654 páginas.

Os Quatro Evangelhos aborda aspectos sobre a utilização e o envolvimento do magnetismo humano e espiritual por Jesus e os apóstolos em diversos episódios, principalmente no tratamento de enfermidades. A obra explica, segundo os autores espirituais que assinaram os originais franceses, os Dez Mandamentos, de Moisés, e todos os eventos e parábolas oriundos da pregação de Cristo. Também, segundo os autores espirituais que assinaram os originais franceses, explica a origem e a evolução do espírito, bem como a necessidade da encarnação em planetas primitivos ou de expiação, como consequência da chamada "queda espiritual". Aborda, ainda, a origem e as leis naturais que regem a formação de um corpo perispiritual no caso específico de Jesus, e todos os atributos desse corpo, chamado "fluídico", no planeta Terra.

No Brasil
Uma coleção do original de Os Quatro Evangelhos chegou ao Brasil em 1870, pelas mãos de Luís Olímpio Teles de Menezes, fundador do primeiro centro espírita do país - o Grupo Familiar de Espiritismo (Salvador, 1865). As obras de Kardec eram então ainda estudadas no francês. Outro pioneiro do espiritismo no país, que promoveu a difusão da obra organizada por Roustaing, foi o professor Casimir Lieutaud, fundador do Colégio Francês, no Rio de Janeiro. Nesta última cidade, foi constituída a Sociedade de Estudos Espiríticos - Grupo Confúcio (1873), que teve papel expressivo na difusão da doutrina espírita à época. Nela, além do estudo das obras de Allan Kardec, também era feito o estudo de Os Quatro Evangelhos, embora não de forma sistemática. Posteriormente, Antônio Luís Sayão fundou o Grupo dos Humildes (1880), depois Grupo Ismael, que também adotaria o estudo da obra de Roustaing.  Em 1883, Augusto Elias da Silva fundou o Reformador, periódico quinzenal cujo conteúdo assentava no binômio Kardec-Roustaing. Em 1884, com a fundação da Federação Espírita Brasileira (FEB), onde, desde os primórdios, foi estudada e divulgada a obra de Roustaing, o Reformador passou a ser o órgão oficial de divulgação da FEB.

Bezerra de Menezes, em 1889, então presidente da FEB, transferiu o Grupo Ismael para as suas dependências, o qual se constituiu na célula espiritual da Casa Máter do Espiritismo, como é conhecida nos dias atuais. Quando Bezerra de Menezes assumiu pela segunda vez a presidência da FEB (1895), formalizou estatutária e legalmente a obrigatoriedade do estudo e da divulgação da revelação coordenada por Roustaing e contida em Os Quatro Evangelhos.

A primeira edição de "Os Quatro Evangelhos" em língua portuguesa veio a público em 1909, no Rio de Janeiro, editada em três volumes pela FEB. Francisco Raimundo Ewerton Quadros, o seu primeiro presidente, foi quem verteu a obra para o vernáculo, publicando-a inicialmente em série, nas páginas do Reformador (ver pp. 391–393 do Reformador de dezembro de 1907). A partir de 1920, com tradução de Guillon Ribeiro, a obra passou a ter quatro volumes, com apostilas à margem de cada página, acrescentadas pelo tradutor a fim de facilitar a localização dos assuntos.

Polêmica sobre a obra
A polêmica filosófica em torno dos conteúdos da obra, originando adeptos e opositores, iniciou-se logo após a publicação dos comentários de Allan Kardec em seu registro bibliográfico na Revue Spirite de junho de 1866:

"Esta obra compreende a explicação e a interpretação dos Evangelhos, artigo por artigo, com a ajuda de comunicações ditadas pelos Espíritos. É um trabalho considerável e que tem, para os Espíritas, o mérito de não estar, em nenhum ponto, em contradição com a doutrina ensinada pelo O Livro dos Espíritos e o dos Médiuns. As partes correspondentes às que tratamos no Evangelho segundo o Espiritismo o são em sentido análogo. Aliás, como nos limitamos às máximas morais que, com raras exceções, são claras, estas não poderiam ser interpretadas de diversas maneiras; assim, jamais foram assunto para controvérsias religiosas. Por esta razão é que por aí começamos, a fim de ser aceito sem contestação, esperando, quanto ao resto, que a opinião geral estivesse mais familiarizada com a ideia espírita.

O autor desta nova obra julgou dever seguir um outro caminho. Em vez de proceder por gradação, quis atingir o fim de um salto. Assim, tratou certas questões que não tínhamos julgado oportuno abordar ainda e das quais, por consequência, lhe deixamos a responsabilidade, como aos Espíritos que as comentaram. Consequente com o nosso princípio, que consiste em regular a nossa marcha pelo desenvolvimento da opinião, até nova ordem não daremos às suas teorias nem aprovação nem desaprovação, deixando ao tempo o trabalho de as sancionar ou as contraditar. Convém, pois, considerar essas explicações como opiniões pessoais dos Espíritos que as formularam, opiniões que podem ser justas ou falsas e que, em todo o caso, necessitam da sanção do controle universal, e, até mais ampla confirmação, não poderiam ser consideradas partes integrantes da doutrina espírita.

Quando tratarmos destas questões, fá-lo-emos decididamente. Mas é que então teremos recolhido documentos bastante numerosos nos ensinos dados de todos os lados pelos Espíritos, a fim de poder falar afirmativamente e ter a certeza de estar de acordo com a maioria. É assim que temos feito, todas as vezes que se trata de formular um princípio capital. Dissemo-lo cem vezes, para nós a opinião de um Espírito, seja qual for o nome que traga, tem apenas o valor de uma opinião individual. Nosso critério está na concordância universal, corroborada por uma rigorosa lógica, para as coisas que não podemos controlar com os próprios olhos. De que nos serviria dar prematuramente uma doutrina como uma verdade absoluta se, mais tarde, devesse ser combatida pela generalidade dos Espíritas?

Dissemos que o livro do Sr. Roustaing não se afasta dos princípios do Livro dos Espíritos e do dos Médiuns. Nossas observações são feitas sobre a aplicação desses mesmos princípios à interpretação de certos fatos. É assim, por exemplo, que dá ao Cristo, em vez de um corpo carnal, um corpo fluídico concretizado, com todas as aparências da materialidade e de fato um agênere. Aos olhos dos homens que não tivessem então podido compreender sua natureza espiritual, deve ter passado em aparência, expressão incessantemente repetida no curso de toda a obra, para todas as vicissitudes da humanidade. Assim seria explicado o mistério de seu nascimento: Maria teria tido apenas as aparências da gravidez. Posto como premissa e pedra angular, este ponto é a base em que se apoia para a explicação de todos os fatos extraordinários ou miraculosos da vida de Jesus.

Nisso nada há de materialmente impossível para quem quer que conheça as propriedades do envoltório perispiritual. Sem nos pronunciarmos pró ou contra essa teoria, diremos que ela é, pelo menos, hipotética, e que se um dia fosse reconhecida errada, em falta de base todo o edifício desabaria. Esperamos, pois, os numerosos comentários que ela não deixará de provocar da parte dos Espíritos, e que contribuirão para elucidar a questão. Sem a prejulgar, diremos que já foram feitas objeções sérias a essa teoria e que, em nossa opinião, os fatos podem perfeitamente ser explicados sem sair das condições da humanidade corporal.

Estas observações, subordinadas à sanção do futuro, em nada diminuem a importância da obra que, ao lado de coisas duvidosas, em nosso ponto de vista, encerra outras incontestavelmente boas e verdadeiras, e será consultada com fruto pelos Espíritas sérios.

Se o fundo de um livro é o principal, a forma não é para desdenhar e contribui com algo para o sucesso. Achamos que certas partes são desenvolvidas muito extensamente, sem proveito para a clareza. A nosso ver, se, limitando-se ao estritamente necessário a obra poderia ter sido reduzida a dois, ou mesmo a um só volume e teria ganho em popularidade." (Revue Spirite, Junho de 1866, pp. 188 a 190)

Essa polêmica, nomeadamente no Brasil (ver História do espiritismo no Brasil), colocou em campos opostos dois grupos de seguidores da doutrina codificada por Allan Kardec. Baseados na opinião pessoal de Kardec, exposta em A Gênese (1868), os que não aceitam a obra de Roustaing alegam:

 A questão nº 133 de O Livro dos Espíritos afirma que a encarnação é uma necessidade e todos os espíritos têm que ser submetidos a ela, desde a sua origem, a fim de aprender e evoluir.
 Jesus encarnou na Terra como qualquer outro espírito, e seu corpo, por conseguinte, era igual ao de todos os humanos, gerado pela lei da gestação normal.
 Se Jesus não tivesse um corpo igual ao de todos, seus sofrimentos seriam uma farsa.
 "Os Quatro Evangelhos", de Roustaing, explicam que os espíritos que faliram pelo ateísmo, pelo orgulho e pelo egoísmo encarnaram em mundos primitivos como criptógamos carnudos, o que representa a doutrina da metempsicose.

Os espíritas adeptos de Kardec e Roustaing, ou seja, que também aceitam como revelação as explicações contidas em Os Quatro Evangelhos, em contrapartida alegam:

 A questão nº 133, de O Livro dos Espíritos, é uma verdade, porém, referente aos espíritos que faliram e que, por isso, têm necessariamente de encarnar. A encarnação é uma reparação dos delitos praticados e uma necessidade de evolução. O Livro dos Espíritos não explica, em nenhuma questão, a origem do espírito e os motivos da primeira encarnação.
 Jesus, sendo espírito puro, não poderia estar submetido à encarnação humana, dada a impossibilidade dessa condição evolutiva com as conhecidas (até agora) leis de gestação normal no planeta Terra. Ele era um "agênere", vocábulo criado pelo próprio Kardec para designar espíritos como por exemplo Rafael, que, materializado durante quase um ano inteiro, acompanhou Tobias na Terra, comendo, bebendo e falando como uma pessoa comum encarnada. O Livro dos Espíritos, que é também base da crença dos que defendem Roustaing, não cogita, em nenhuma questão, da formação corpórea de Jesus na Terra; ela é abordada por Kardec apenas em A Gênese, que deu a respeito sua opinião pessoal, sem consultar os espíritos superiores.
 Jesus sofreu muito mais do que qualquer outro ser humano, sendo as suas maiores dores as de natureza moral e espiritual; além disso, o seu corpo apresentou todos os sinais das agressões físicas que lhe impuseram. Se no sofrimento valesse apenas a dor material, Maria nada teria sofrido. A dor material pode ser superada por qualquer espírito, como exemplifica O Livro dos Espíritos, na questão nº 483.
 Os Quatro Evangelhos não pregam a metempsicose (vol. 1, questão 58), negada em suas páginas, onde apenas está feita apenas uma comparação, mesmo recurso de linguagem usado por André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos (tópico "Parasitas Ovóides", do cap. XV, p. 117 da edição da FEB de 1959), quando fala de espíritos encarnados que podem ser comparados à Sacculina carcini, um organismo parasita. O termo "criptógamo carnudo", aplicado pelos espíritos em Os Quatro Evangelhos, foi adaptado e retirado de nomenclatura da época de Kardec e de Roustaing, oriunda da Biologia incipiente, à falta de qualquer outro que melhor explicasse o corpo humano rudimentar de espíritos encarnados em mundos primitivos. Assim, os espíritos criaram um híbrido -  "criptógamo carnudo" - para que não houvesse dúvida de que não se tratava de metempsicose, com espíritos encarnando em animais ou plantas.

Até Allan Kardec (espírito), supostamente, teria voltado a tratar da polêmica questão do status evolutivo de Jesus e seu corpo fluídico. Em agosto de 1913, através da médium Zilda Gama, ele teria transmitido a seguinte mensagem mediúnica (trecho de uma comunicação publicada integralmente no livro "Diário dos Invisíveis", Ed. Pensamento, 1929):

 "Afirmo, agora, baseado nas verdades transcendentes, que Jesus, o Emissário divino, foi o Ente mais evoluído, da mais alta estirpe sideral que já baixou à Terra, em cumprimento de uma incumbência direta do Pai Celestial, e, portanto, o que houve de anormalidade em sua existência não foi uma seleção parcial feita por Deus, mas uma justa homenagem que lhe era devida ao próprio mérito.
Nós, distanciados como estamos de sua perfectibilidade, não gozamos das mesmas regalias ou prerrogativas que lhe foram outorgadas, mas podemos adquiri-las, em séculos e milênios de dedicação, labor, esforço próprio, prática de todas as virtudes. Era, pois, Jesus, já naquela época - a do início do Cristianismo - uma personalidade superior, que, para bem desempenhar sua missão planetária, teve de tecer suas vestes tangíveis, com as quais ofuscou o brilho de sua alma radiosa, constituída de eflúvios cósmicos, que se solidificaram, que se aderiram ao mediador plástico, dando-lhe a aparência de materialidade, mas que podiam ser dissolvidos ao influxo de sua vontade."

No Brasil, uma série de obras foram escritas favoravelmente à revelação recebida pela médium Émilie Collignon:

 A Divina Epopéia de João Evangelista (Tipographia Nacional, 1882) - Francisco Leite de Bittencourt Sampaio
 Jesus perante a Cristandade (FEB, 1898) - Francisco Leite de Bittencourt Sampaio (Espírito)
 De Jesus para as Crianças (FEB, 1901) - Francisco Leite de Bittencourt Sampaio (Espírito)
 Elucidações Evangélicas (FEB, 1902) - Antônio Luís Sayão
 Do Calvário ao Apocalipse (FEB, 1907) - Francisco Leite de Bittencourt Sampaio (Espírito)
 Espiritismo, Kardecismo e Rustainguismo (s/ed, 1926) - Sousa do Prado
 O Cristo de Deus (s/ed, 1930; FEB, 1955) – Manuel Quintão
 Os Funerais da Santa Sé (FEB, 1932) - Guerra Junqueiro (Espírito)
 Kardec ou Roustaing? (Ed. Espírita Ltda., 1935) - Luiz Autuori
 Vida de Jesus Baseada no Espiritismo (Fund. Bezerra de Menezes, 1936; FEB, 1951) – Antônio Lima
 Corporeidade Carneforme de Jesus (s/ed, 1937) - Henrique Orsini
 Jesus nem Deus nem Homem (FEB, 1941) – Guillon Ribeiro
 A Personalidade de Jesus (FEB, 1943) – Leopoldo Cirne
 O Livro de Tobias (FEB, 1944) – Ismael Gomes Braga
 Irmãos de Jesus (FEB, 1945) – Kruger Mattos
 Síntese de O Novo Testamento (FEB, 1946) - Mínimus
 Elos Doutrinários (FEB, 1949) – Ismael Gomes Braga (organizador)
 Ide e Pregai (FEB, 1971) - Newton Boechat
 O Cristianismo do Cristo (s/ed, 1981) - Suikire Carneiro
 Ponte Evangélica – De Bordéus a Pedro Leopoldo (s/ed, 1984) – Jorge Damas Martins
 A História de Roustaing (s/ed, 1987) – Jorge Damas Martins
 Chama Eterna (Liv. Ed. Recanto, 1988) - Luiz Sérgio (Espírito)
 Lírios Colhidos (Liv. Ed. Recanto, 1990) - Luiz Sérgio (Espírito)
 Os Adeptos de Roustaing (AEEV, 1993) – Luciano dos Anjos
 Jean-Baptiste Roustaing - O Missionário da Fé (G8/AEEV, 2002) – Luciano dos Anjos
 Jean-Baptiste Roustaing – O Apóstolo do Espiritismo (CRBBM, 2005) – Jorge Damas Martins e Stênio Monteiro de Barros
 Para Entender Roustaing (Ed. Lachâtre, 2005) – Luciano dos Anjos
 Em Verdade vos Digo (CRBBM, 2008) – Júlio Couto Damasceno (organizador)

Em contraposição às ideias propagadas por Roustaing, surgiram obras tais como:

 Um punhado de verdades (A. Gomes Ferreira & Cia., 1923) - Américo Werneck
 Pontos de vista á luz dos Evangelhos e da Sciencia Espirita (Instituto Kardecista da Bahia, 1926) - Ricardo Machado
 Jesus de Nazareth (s/ed, 1929) - Honório Rivereto
 Mascaras Abaixo! (Instituto Kardecista da Bahia, 1930) - Ricardo Machado
 Simulador, o Cristo?... (s/ed, 1942) - Mariano Rango d'Aragona
 Kardec e não Roustaing (Liv. Mundo Espírita, 1943) – Luciano Costa
 A Bem da Verdade (s/ed, 1946) – Henrique Andrade
 Erros Doutrinários (Édipo, 1950) – Júlio Abreu Filho
 O Verbo e a Carne (Edições Cairbar, 1973) – Herculano Pires e Júlio Abreu Filho
 O Corpo Fluídico (Edições Correio Fraterno, 1981) – Wilson Garcia
 Kardec x Roustaing (Ed. Eco, 1984) – Erasto de Carvalho Prestes
 Allan Kardec: Bom Senso ou Contra-Senso?! (Ed. Eco, 1986) – Erasto de Carvalho Prestes
 Brasil: Pátria do Anticristo (Ed. Eco, 1986) – Erasto de Carvalho Prestes
 Conscientização Espírita (Ed. EME, 1995) – Gélio Lacerda da Silva
 Retalhos de um Atalho (resposta a um roustainguismo febeano) (Ed. EME, 1998) – Nazareno Tourinho
 As Tolices e Pieguices de Roustaing (Edições Correio Fraterno, 1999) – Nazareno Tourinho
 Roustaing: Um Estudo Desapaixonado (s/ed, 2000) – Krishnamurti de Carvalho Dias
 Será a Obra de Roustaing Espírita? (Ed. EME, 2003) – Carlos Alberto Ferreira

O conceito do "corpo fluídico" de Jesus foi uma das raízes das divergências históricas entre os que preconizavam um espiritismo "científico" e os que sustentavam um espiritismo "místico". A quase totalidade dos "místicos" defendiam a obra de Roustaing, enquanto que a maioria dos "científicos" repudiavam-na.

Ver também
 Docetismo
 Doutrina espírita
 Espiritismo
 História do Espiritismo no Brasil
 Roustainguismo
 Rustenistas

ROUSTAING, Jean-Baptiste. Les Quatre Évangiles  – Spiritisme Chrétien ou Révélation de la Révélation. 1ª ed., 3 vols.,Imprimerie Lavertujon, Bordeaux, France,1866.
AMORIM, Pedro Paulo. O Roustanguismo em Santa Catarina (1945-2004). in: Anais da 6ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis: 16 a 19 de Maio de 2007.
ANJOS, Luciano dos. Para Entender Roustaing. São Paulo: Ed. Lachâtre, 2005.
GUILLET, J.E., La Chute Originelle selon le Spiritisme. Paris: Librairie des Sciences Psychologiques, 1884.

Ligações externas
 As advertências de Kardec a Roustaing e a Profecia de Erasto na Revista Espírita de junho de 1863
  O Verbo e a Carne – Duas análises do Roustainguismo, em herculanopires.org.br
 Aleixo, Sérgio. O Primado de Kardec - Metodologia espírita e o cisma rustenista.
 CAMPOS, Jorge. Roustanguismo: Aplicação equivocada dos princípios espíritas in Boletim GEAE, ano 7, n. 330, 2 de fevereiro de 1999.
 MARQUES, Leonardo Arantes. Roustainguismo ou Docetismo? in "Portal do Espírito". Consultado em 30 de abril de 2008.
 ANJOS, Luciano dos. Os Quatro Evangelhos in "Grupo dos Oito". Consultado em 26 de março de 2011.
 Museu Roustaing in "Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes". Consultado em 26 de março de 2011.
 ANJOS FILHO, Luciano dos. O Criptógamo Carnudo in "Grupo dos Oito". Consultado em 26 de março de 2011.
 PIRES, Herculano, Os Criptógamos Carnudos. in "O Franco Paladino". Consultado em 26 de março de 2011.
 ANJOS, Luciano. Os Mais Novos Argumentos Contra Roustaing in "Grupo dos Oito". Consultado em 26 de março de 2011.

Livros de 1866
Livros espíritas